Лукашенко е беларуско име, което може да се отнася до:

 Александър Григориевич Лукашенко – първият президент на Беларус
 Виктор Александрович Лукашенко – беларуски политик
 Дмитрий Александрович Лукашенко – член на Беларуския олимпийски комитет
 Галина Родионовна Лукашенко, моминско име Желнерович – съпруга на Александър Григориевич Лукашенко